Confide est un groupe de metalcore américain.
Confide est une application de messagerie orienté sur la confidentialité.